Пересме́шница — ж. род от пересмешник.

 Пересмешница — супергероиня, персонаж комиксов издательства «Marvel Comics» (с 1980).
 «Сойка-пересмешница» — заключительный роман трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры» (США, 2010), по которому сняты два художественных фильма:
 «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» (США, 2014);
 «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (США, 2015).

См. также 
 Пересмешник (значения)